Bogny bezeichnet
 Bogny-sur-Meuse, Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich
 Bogny-lès-Murtin, ehemalige Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich; siehe Murtin-et-Bogny